Charles Frazer ist der Name folgender Personen:

* Charles Frazer (Botaniker) (auch Charles Fraser oder Charles Frazier; 1788–1831), schottisch-australischer Botaniker
 Charles Frazer (Politiker) (1880–1913), australischer Politiker 

Siehe auch:
 Charles Fraser
 Charles Frazier